Contrada Case Nuove ima više značenja:
 Contrada Case Nuove, Messina
 Contrada Case Nuove, Potenza